Zwitsers handbalteam (mannen)
 Zwitsers handbalteam (vrouwen)